Uterhart ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Uterhart  (1823–1874), deutscher Jurist und Politiker